Granier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Granier, commune française, située dans le département de la Savoie et la région Rhône-Alpes.
 Le mont Granier, sommet situé dans les Alpes françaises, en Savoie, limitant au nord-est le massif de la Chartreuse ;
 Le col du Granier, col du massif de la Chartreuse ;
 Le Granier, station de sports d'hiver du massif de la Chartreuse ;

Patronyme 

 Famille Granier de Cassagnac ;
 Albert-Paul Granier (1888-1917), poète français ;
 Andrés Granier Melo (1948-), homme politique mexicain ;
 Bruno Granier (1958-), géologue ;
 Émilie Granier (1983-), actrice française ;
 Frédéric Granier (1806-1894), homme politique français ;
 Guillaume Granier (1788-1856), homme politique français ;
 Hubert Granier (1932-), militaire et historien français ;
 Jean Granier (1933-2019), philosophe français ;
 Jean-Marie Granier (1922-2007), graveur et dessinateur français ;
 Jeanne Granier (1852-1939), soprano française ;
 Laurent Granier (1966-), peintre héraldiste français ;
 Laurent Granier (né en 1974), auteur-réalisateur et scénariste français ;
 Louis Granier (1725-1807), violoniste et compositeur français ;
 Lucie Granier (1999-), handballeuse française ;
 Mathias Granier (), compositeur français ;
 Olivier Granier, acteur, metteur en scène et producteur de cinéma français ;
 Pierre Granier (1655-1715), sculpteur français ;
 Pierre Granier (1911-1989), footballeur français ;
 Pierre Granier-Deferre (1927-2007), réalisateur français ;
 Pierre-Louis Granier (1759-1827), homme politique français ;
 Rémi Granier (1987-), joueur français de volley-ball ;

Pseudonyme 

 Saint-Granier, de son vrai nom Jean de Granier de Cassagnac (1890-1976), chanteur, auteur-compositeur et scénariste français.